Името Бъзовец носят 2 български села:
 Бъзовец, област Монтана
 Бъзовец, област Русе

Бъзовец се нарича и железопътна спирка в Община Трявна, област Габрово.